testosterona puede referirse a:

 Testosterona, hormona androgénica producida por los testículos; 
 Testosterona, el álbum del grupo argentino Bersuit Vergarabat; 
 Testosterona, la novela del estadounidense James Robert Baker; o
 Testosterona (2003), la adaptación cinematográfica de la novela.